Бандикуты, или сумчатые барсуки () — отряд млекопитающих инфракласса сумчатых, обитающих в Австралии и на Новой Гвинее. 

Это наземные зверьки небольшого или среднего размера, массой от 140 г до 2 кг (большинство видов — около 1 кг). У всех бандикутов длинная остроконечная морда и компактное туловище. Уши большие. Хвост тонкий. Задние ноги длиннее передних. Передние конечности у большинства видов приспособлены для копания, с мощными когтями на II, III и IV пальцах; I и V пальцы отсутствуют либо малы и лишены когтей. II и III пальцы срастаются вместе, хотя и имеют раздельные когти. Передвигаются бандикуты скачками, подобно кенгуру. Обычно они приземляются на все четыре лапы, затем отталкиваются от земли сильными задними конечностями. Исключение составлял вымерший недавно (в 1920-е гг.) свиноногий бандикут, Chaeropus ecaudatus.

Бандикутообразные обладают двумя чертами, которые обособляют их от остальных сумчатых:
 3 пары нижних резцов, что объединяет бандикутов с другими многорезцовыми — хищными сумчатыми.
 Синдактилия, сращение II и III пальцев, характерное для двурезцовых сумчатых (кенгуру, вомбатов )

Эволюционное развитие и связи бандикутообразных с другими группами сумчатых пока что остаются загадкой.

Питаются бандикуты и билби (кроличьи бандикуты), в основном насекомыми; могут есть растительную пищу, изредка нападают на грызунов и ящериц. Большинство видов выкапывают пищу из земли. Ведут преимущественно ночной образ жизни. Сумка хорошо развита и открывается назад.

Классификация 
Согласно прежней классификации бандикуты и билби были разделены на два семейства — Peramelidae и Thylacomyidae. Позднее их объединили в одно семейство Peramelidae, из которого выделили несколько видов, обитающих преимущественно в Новой Гвинее. Последних объединили в новое семейство Peroryctidae. 
Согласно современной классификации в отряде бандикутов 3 семейства с 8 родами:
 Семейство Кроличьи бандикуты (Thylacomyidae)
 Род 
  Род 
  Семейство Свиноногие бандикуты (Chaeropodidae)
  Род 
 Семейство Бандикутовые (Peramelidae)
 Подсемейство Peramelinae
 Род 
 Род 
 Подсемейство Peroryctinae
 Род 
 Подсемейство Echymiperinae
 Род 
 Род 
 Род

Примечания 

 
Отряды млекопитающих
Млекопитающие Австралии
Млекопитающие Океании